heerlijkheid Plesse
 Plessé, een Franse gemeente